High Density (engl. high density, ‚hochverdichtet‘) steht für:
 HD DVD, ein Kandidat für die Nachfolge der DVD
 High Density (Diskette), 3,5"-Disketten mit 1440 KB Speicherkapazität